De Neutrale en Onafhankelijke Vakbond (Neutr-on) is een Belgische vakbond voor onderwijspersoneel, bedienden en ambtenaren, maar staat ook open voor alle werknemers uit alle sectoren. De organisatie werd opgericht op 1 september 2005, vanaf 15 september 2005 konden ook werknemers uit andere sectoren zich aansluiten.

De vakbond kan niet deelnemen aan de sociale verkiezingen aangezien ze niet de benodigde 50.000 representatieve leden heeft.
De Doelstellingen van Neutr-On zijn:
 De Rechten van de Mens verdedigen.
 Sociaal Globalisme
 Democratie
 De kloof tussen de rijken en de armen verkleinen
 de 30-urenweek
 vermogensbelasting
 De strijd tegen corruptie en controle op de overheidsinstellingen

Externe link 
 Officiële website

Belgische vakbond